Craig Edward Ramsay (né le  à Weston en Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Sabres de Buffalo au Repêchage amateur de la LNH 1971.

Le , il accepte le poste d'entraîneur-chef des Thrashers d'Atlanta. Il n'est cependant pas entraîneur-chef pour la saison 2011-2012 lors du transfert de la franchise à Winnipeg.

Il dirige la Slovaquie lors des Jeux olympiques de 2022  où l'équipe remporte la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1967-1968|| Petes de Peterborough || AHO ||40 ||6 ||13 ||17 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1968-1969|| Petes de Peterborough || AHO ||54 ||11 ||28 ||39 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 1969-1970|| Petes de Peterborough || AHO ||54 ||27 ||41 ||68 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1970-1971|| Petes de Peterborough || AHO ||58 ||30 ||76 ||106 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1971-1972|| Swords de Cincinnati || LAH ||19 ||5 ||7 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
| 1971-1972|| Sabres de Buffalo || LNH ||57 ||6 ||10 ||16 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1972-1973|| Sabres de Buffalo || LNH ||76 ||11 ||17 ||28 ||15 ||6 ||1 ||1 ||2 ||0   
|-
| 1973-1974|| Sabres de Buffalo || LNH ||78 ||20 ||26 ||46 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1974-1975|| Sabres de Buffalo || LNH ||80 ||26 ||38 ||64 ||26 ||17 ||5 ||7 ||12 ||2  
|-
| 1975-1976|| Sabres de Buffalo || LNH ||80 ||22 ||49 ||71 ||34 ||9 ||1 ||2 ||3 ||2  
|-
| 1976-1977|| Sabres de Buffalo || LNH ||80 ||20 ||41 ||61 ||20 ||6 ||0 ||4 ||4 ||0 
|-
| 1977-1978|| Sabres de Buffalo || LNH ||80 ||28 ||43 ||71 ||18 ||8 ||1 ||3 ||4 ||9  
|-
| 1978-1979|| Sabres de Buffalo || LNH ||80 ||26 ||31 ||57 ||10 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
| 1979-1980|| Sabres de Buffalo || LNH ||80 ||21 ||39 ||60 ||18 ||10 ||0 ||6 ||6 ||4 
|-
| 1980-1981|| Sabres de Buffalo || LNH ||80 ||24 ||35 ||59 ||12 ||8 ||2 ||4 ||6 ||4  
|-
| 1981-1982|| Sabres de Buffalo || LNH ||80 ||16 ||35 ||51 ||8 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
| 1982-1983|| Sabres de Buffalo || LNH ||64 ||11 ||18 ||29 ||7 ||10 ||2 ||3 ||5 ||4  
|-
| 1983-1984|| Sabres de Buffalo || LNH ||76 ||9 ||17 ||26 ||17 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0  
|-
| 1984-1985|| Sabres de Buffalo || LNH ||79 ||12 ||21 ||33 ||16 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0 

| ||252 ||420 ||672 ||201 ||89 ||17 ||31 ||48 ||27

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1951
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Swords de Cincinnati
Joueur des Sabres de Buffalo
Entraîneur des Sabres de Buffalo
Entraîneur des Flyers de Philadelphie
Entraîneur des Thrashers d'Atlanta
Champion de la Coupe Stanley
Gagnant du trophée Frank-J.-Selke
Attaquant de hockey sur glace